Локхарт има више значења:
 Локхарт (Флорида)
 Локхарт (Алабама)
 Локхарт (Тексас)
 Локхарт (Јужна Каролина)